Charles Ingalls puede referirse a las siguientes personas:
 Charles Ingalls (1836-1902), agricultor estadounidense, padre de la novelista Laura Ingalls.
 Charles Fredrick Ingalls (1875-1876), tercer hijo de Charles Ingalls y hermano de la novelista Laura Ingalls.